Водянов (Водянова) - фамилия:

 Водянов, Геннадий Михайлович (род. 1936) — советский хоккеист с мячом.
 Водянов, Роман Михайлович (род. 1982)  — депутат Государственной Думы РФ.

 Водянова, Наталья Михайловна (род. 1982) — российская супермодель и актриса.

См. также 
 Виденов
 Воденова
 Водяной